, также Кондзяку моногатари — японский сборник рассказов сэцува, составленный в период Хэйан (794 — 1185 гг.). Датируется первой половиной XII в. Составитель сборника и его аудитория неизвестны. Самый большой из известных сборников сэцува. Всего насчитывал 31 свиток. До наших дней дошло 28 свитков, включающих 1039 рассказов. По месту действия рассказов делился на 3 секции: индийскую , китайскую  и японскую .

Название 
Название Кондзяку происходит от общего для всех рассказов зачина има ва мукаси (яп. 今は昔, «давным-давно»). Иероглифы 今 и 昔 могут также читаться как кон и дзяку по китаизированным чтениям — таким образом получается слово Кондзяку (яп. 今昔).

Рукописи памятника 
Различные источники насчитывают от 20 до 36 сохранившихся списков «Кондзяку моногатари-сю». Наиболее ранним дошедшим до нас списком «Кондзяку моногатари-сю» считается . Она датируется серединой эпохи Камакура (1185—1333 г.) и включает в себя 2, 5, 7, 9, 10, 12, 17, 27, 29 свитки оригинала. Автор рукописи и место, где она была написана, неизвестны. 2 свитка из состава рукописи Судзука уже в 1844 г. принадлежали роду Судзука, представители которого служили жрецами в синтоистском  в Киото. Глава рода, служитель культа и представитель нативистского интеллектуального течения кокугаку Судзука Цуратанэ (1795—1870 г.) был известным коллекционером книг — именно он и приобрёл свитки рукописи. В 1915 г. с разрешения дома Судзука часть рукописи была впервые опубликована в журнале филологического института Императорского университета Киото, расположенного рядом со святилищем Ёсида. В 1991 г. рукопись была передана на постоянное хранение в библиотеку Университета Киото. В 1996 г. рукопись Судзука была признана национальным сокровищем Японии. Она написана смешанным письмом с использованием китайских иероглифов и слоговой азбуки катаканы — , или .

Авторство и назначение 

Составитель Кондзяку доподлинно неизвестен, однако преимущественное использование в тексте иероглифов уже говорит об авторе-мужчине. Существует несколько версий авторства, датировки и назначения памятника. По версии японского филолога Кавагути Хисао, Кондзяку был составлен в качестве антологии для пастыря буддийской общины крупного храма и закончен к 1120 г. Другой японский специалист, Конно Тору, предполагал, что автором был монах-переписчик большого монастыря, и датировал памятник серединой XII в. По мнению исследователя Кондзяку Кунисаки Фумимаро, создание сборника началось по приказу Императора Сиракава (правил в 1073—1087 гг., как отрёкшийся император в 1087—1129 гг.), однако не было завершено из-за его смерти в 1129 г. Филолог Нагаи Ёсинори считал, что памятник составлен  (1004—1077 г.), предполагаемым автором , совместно с монахами школы Тэндай из фракции . После смерти Такакуни сборник был завершён его единомышленниками.

Источники 
Составитель или составители Кондзяку черпали свой материал из самых разных источников.

Так, на рассказы индийской секции сборника (и особенно 5-го свитка) оказали большое влияние джатаки (притчи о земных Буддах).

Рассказы религиозной части китайской секции представляют собой буквально дословный перевод китайских первоисточников. Мирской части это касалось меньше: многие из историй, присутствующих в ней уже имели устное хождение в кругах образованной японской аристократии. Среди китайских источников, оказавших влияние на «Кондзяку» стоит отметить прозаический сборник  ()) (ок. 668 г.): японское произведение заимствовало 51 из присутствовавших там 101 сюжета.

В традицию рассказов сэцува «Кондзяку» вписывается в том числе за счёт заимствований из предшествующих сборников, хотя доподлинно неизвестно, какие изводы более ранних текстов были доступны автору или авторам «Кондзяку».

В 11-20 свитки «Кондзяку» вошли заимствования из «», наиболее раннего сочинения, относимого к традиции сэцува. Эти заимствования представляют собой очень точные переводы рассказов из «Нихон рёики» (написанного на японизированном китайском) на бунго (старояпонский язык). Всего в состав «Кондзяку» вошли около 76 из 116 рассказов «Нихон рёики». Они даны в тексте блоками от 5 до 8 рассказов, не следуя порядку оригинального сборника..

Другим источником рассказов для «Кондзяку моногатари-сю» выступает  (984 г.) за авторством  (ум. 1011 г.). Самбо экотоба делится на 3 части — рассказы о Будде, Учении (Дхарме) и Общине (Сангхе) — и насчитывает 62 истории. Минимум 32 из них вошли в состав «Кондзяку», восемь — повторяют рассказы «Нихон рёики». В основном были взяты истории из второй и третей частей Самбо экотоба — они пополнили 11-й и 12-й свитки «Кондзяку».

Почти целиком (с камбуна переведено 36 из 42 историй) в 15-й свиток «Кондзяку моногатари-сю» вошёл сборник рассказов одзёдэн (о возрождении в Чистой Земле)  (980-е гг.) за авторством  (933 — 1002).

Китаеязычный сборник рэйгэнки («рассказов о чудесах»)  (1040-е гг.) монаха Тингэна также стал источником материала для «Кондзяку»: 101 из 129 историй «Хоккэ-гэнки» составили вторую половину 12-го, весь 13-й и первую половину 14-го свитков «Кондзяку моногатари-сю».

В состав «Кондзяку» вошли в том числе заимствования из близких по времени создания к сборнику сочинений. К ним относятся, в частности, рассказы о даосских чудесах из   (1041 — 1111). 31 рассказ для 17 свитка был взят из  XI в. В 16-й свиток вошли истории из  При этом хронологическая близость Хонтё синсэн-дэн, Дзидзо босацу рэйгэнки, Хасэ-дэра Каннон гэнки и Кондзяку позволяет также предположить и об обратном заимствовании ими историй из Кондзяку.

Современными «Кондзяку» являются также 2 произведения буддийской устной проповеднической традиции:  (конспекты проповедей из стодневных чтений «Лотосовой сутры» в 1110 г., включая 35 сэцува) и , куда вошли конспекты 27 сэцува, 21 из которых присутствует в Кондзяку. В обоих случаях хронологическое соответствие трёх сочинений снова порождает вопрос о взаимных заимствованиях.

Среди иных источников рассказов для Кондзяку стоит отметить наиболее ранние произведения в жанре гунки (воинские повести):  (940 г.) о неудачном мятеже Тайра-но Масакадо против императора и  (кон. XI в.), повествующее о событиях Первой девятилетней войны и замирении провинции Муцу домом Минамото. На каждой из этих гунки основан свой рассказ в 25-м свитке Кондзяку.

Ряд рассказов был основан на произведениях жанра  («повести о песнях»):  (X в.), из которого были взяты 2 рассказа 24-го свитка и один рассказ 30 свитка, а также  (2-я пол. X в.), откуда был заимствован один рассказ 19-го свитка и семь из 14 рассказов 30-го свитка.

Состав памятника 
«Кондзяку моногатари-сю» по географическому принципу делится на 3 крупных раздела в следующем порядке:
 1-5 свитки — индийская секция ,
 6-10 свитки — китайская секция ,
 11-31 свитки — японская секци , которая делится на 2 подсекции: буддийскую, включащую свитки 11-20, и мирскую, включающую свитки 21-31.

3 свитка (8, 18, 21) не дошли до наших дней и, возможно, никогда не существовали. По одной из гипотез, лакуны в тексте могли быть оставлены намеренно.

Порядок разделов отражает путь, который прошло буддийское учение перед проникновением в Японию: после зарождения в Индии оно попадает в Китай, из которого оказывается принесено на Японские о-ва.
 
Индийский раздел Тэндзику включает в себя свитки 1-5, целиком состоит из историй религиозного содержания и содержит 187 рассказов, из которых до нас дошли 185:
 Свиток 1 — 38 рассказов, из них не дошли два; биография исторического Будды Шакьямуни от его рождения до достижения просветления.
 Свиток 2 — 41 рассказ; проповеди Будды Шакьямуни с объяснением различных явлений в духе буддийского учения.
 Свиток 3 — 35 рассказов; чудеса Будды Шакьямуни, произошедшие после его просветления, а также его нирвана и смерть родителей исторического Будды.
 Свиток 4 — 41 рассказ; истории об учениках Будды Шакьямуни после его нирваны.
 Свиток 5 — 32 рассказа; рассказы о прошлых буддах, а также людях и животных до Будды Шакьямуни.

Китайский раздел Синтан включает в себя свитки 6-10 и содержит как буддийские, так и мирские истории, из которых до нас дошла 181:
 Свиток 6 — 48 рассказов; истории о проникновении буддизма в Китай и его распространении.
 Свиток 7 — 48 рассказов, не дошёл один; рассказы о чудесах, связанных с сутрами, в основном с Сутрой лотоса.
 Свиток 8 — не дошёл до наших дней; вероятно, содержал истории о милости бодхисаттв.
 Свиток 9 — 46 рассказов; дидактические истории о сыновьей почтительности и причине и следствии; действие многих из них происходит в загробном мире и связано с героями, которые возвращаются к жизни после смерти.
 Свиток 10 — 40 рассказов; рассказы о событиях из китайской истории и жизни известных китайских мудрецов (Конфуция, Лао-цзы, Чжуан-цзы).

Японский раздел Хонтё, самый крупный, также делится на буддийскую и мирскую части. Буддийская часть включает свитки 11-20, из состава которых до нас дошли 380 рассказов>:	
 Свиток 11 — 38 рассказов, не дошли пять; проникновение буддизма в Японию и его распространение вплоть до основания важнейших храмов.
 Свиток 12 — 40 рассказов; истории о важнейших буддийских фестивалях, а также прославляющие Будду и его Закон.
 Свиток 13 — 44 рассказа; истории, восхваляющие Сутру лотоса.
 Свиток 14 — 45 рассказов; истории, восхваляющие различные сутры.
 Свиток 15 — 44 рассказа; истории о людях, переродившихся в Чистой земле Будды Амиды.
 Свиток 16 — 40 рассказов, не дошёл один; истории о монахах и чудесах бодхисаттвы Каннон.
 Свиток 17 — 50 рассказов; чудеса различных бодхисаттв, в том числе популярного бодхисаттвы Дзидзо.
 Свиток 18 — не дошёл до наших дней; вероятно, содержал истории об известных монахах.
 Свиток 19 — 44 рассказа, не дошли три; истории на различные темы, в частности, о людях, принявших буддийские обеты.
 Свиток 20 — 46 рассказов, не дошли два; дидактические истории о кармическом воздаянии и загробном мире.

Мирская часть японской секции включает в себя свитки 21-31, из состава которых дошли 282:

 Свиток 21 — не дошёл до наших дней; возможно, содержал истории о представителях императорского дома.
 Свиток 22 — 8 рассказов; истории о могущественных царедворцах, в основном о челнах клана Фудзивара.
 Свиток 23 — 26 рассказов, не дошли 12; истории о силачах, в том числе женщинах.
 Свиток 24 — 57 рассказов, не дошли два; истории о мастерах искусств.
 Свиток 25 — 22 рассказа, не дошли два; истории о битвах и различных воинах; «Кондзяку моногатари-сю» считается одним из первых письменных памятников, где фигурируют самураи.
 Свиток 26 — 23 рассказа; истории, иллюстрирующие кармический принцип.
 Свиток 27 — 35 рассказов; истории о добрых и злых духах.
 Свиток 28 — 44 рассказа; анекдотические истории.
 Свиток 29 — 40 рассказов; истории о плохих поступках и воздаянии за них.
 Свиток 30 — 14 рассказов; истории о любви с большим количеством стихов.
 Свиток 31 — 37 рассказов; дополнительные истории о необычных событиях и явлениях.

Переводы на западные языки

Английский 
 Ages ago: thirty-seven tales from the Konjaku Monogatari Collection. Jones, Susan Wilbur, tran. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 1959
 Dykstra, Yoshiko Kurata, trans. The Konjaku Tales: Indian Section: From a Medieval Japanese Collection. Hirakata, Osaka: Intercultural Research Institute, Kansai University of Foreign Studies, 1986.
 Dykstra, Yoshiko Kurata, trans. The Konjaku Tales: Chinese Section: From a Medieval Japanese Collection. Hirakata, Osaka: Intercultural Research Institute, Kansai University of Foreign Studies, 1994.
 Dykstra, Yoshiko Kurata, trans. The Konjaku Tales: Japanese Section: From a Medieval Japanese Collection. 3 vols. Hirakata, Osaka: Intercultural Research Institute, Kansai University of Foreign Studies, 1998, 2001, 2003.

Русский 
 Стародавние повести / Предисловие, перевод и комментарий В. С. Сановича // Сердце зари. Восточный альманах. — Вып. 1. — М.: Художественная литература, 1973. — С. 517—540.
 Стародавние повести / Предисловие, перевод и комментарий В. С. Сановича // Библиотека всемирной литературы. Серия первая. — Том 18. Классическая проза Дальнего Востока. — М.: Художественная литература, 1975. С. 649—657.
 Стародавние повести / Предисловие, перевод и комментарий В. С. Сановича // Луна в тумане. — М.: Правда, 1988. — С. 123—150.
 Стародавние повести / Предисловие, перевод и комментарий В. С. Сановича // Тысяча журавлей. Антология классической японской литературы VIII—XIX вв. — СПб.: Азбука-классика, 2005. — С. 324—346.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Рукопись Судзука на сайте библиотеки Университета Киото
 Тексты «Кондзяку моногатари-сю» на бунго
 Материалы исследований Н. Н. Трубниковой, в том числе полный перевод сборника на русский язык

Период Хэйан в литературе
Литературные произведения Японии
Моногатари
Книги XII века